Татья́на Ники́тина:
 Никитина, Татьяна Антоновна (1926—2018) — советский механизатор и передовик сельскохозяйственного производства. Герой Социалистического Труда.
 Никитина, Татьяна Багишевна (род. 1954) — марийский археолог, доктор наук.
 Никитина, Татьяна Владимировна (род. 1953) — артистка.
 Никитина, Татьяна Геннадьевна — российский филолог и педагог, музыкант.
 Никитина, Татьяна Хашимовна (род. 1945) — советская и российская исполнительница авторской песни.